Эдуа́рд Ште́йнберг:
 Штейнберг, Эдуард Антонович (1882—1935) — российский художник, один из основателей Ростовского художественного училища.
 Штейнберг, Эдуард Аркадьевич (1937—2012) — российский художник-абстракционист.